Landcrab steht für:
 Landcrab, Spitzname der Automodellfamilie BMC ADO17 des britischen Herstellers BMC
 Operation Landcrab, US-amerikanische Militärunternehmung, siehe Schlacht um die Aleuten